Gminy (ang. township):
 Southwest – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Crawford
 Southwest – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Lenoir
 Southwest – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
 Southwest – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
 Southwest Middlesex – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario
Linie lotnicze:
 Southwest Airlines – amerykańskie
 Air Southwest – brytyjskie
Inne:
 South West – jeden z dziewięciu regionów Australii Zachodnie, w Australii
 South West England – jeden z dziewięciu regionów Anglii